Gunung Sembuang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Sembuang (berg i Indonesien), Aceh, 
 Gunung Sembuang Dua, berg, Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar